Geografia: comarca de la província d'Osca. Vegeu Llitera.
 Geografia: comarca històrica. Vegeu Llitera (comarca històrica).
 Moble: també anomenat llit mariner. Vegeu Llitera (moble).
 Mitjà de transport sanitari: semblant al baiard. Vegeu Llitera (transport).
 Mitjà de transport de vehicles: també anomenat Llitera d'auxili. Vegeu Grua (vehicle).